Franciaország
Moussy, település Marne megyében
Moussy, település Nièvre megyében
Moussy, település Val-d’Oise megyében